Дровенево — название населённых пунктов:

Россия 
 Дровенево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Дровенево — деревня в Рославльском районе Смоленской области.